Sididae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Baird 1850. Sididae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sididae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Sididae